Csehország
 Březí, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Březí, település a Közép-csehországi kerület Kladnói járásában
 Březí, település a Közép-csehországi kerület Kelet-prágai járásában
 Březí, település a Dél-morvaországi kerület Břeclavi járásában
 Březí, település a Vysočina kerület Žďár nad Sázavou-i járásában
 Březí, település a Dél-csehországi kerület Prachaticei járásában
 Březí nad Oslavou, település a Vysočina kerület Žďár nad Sázavou-i járásában